Berneuil je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Berneuil (Charente) – obec v departementu Charente
 Berneuil (Charente-Maritime) – obec v departementu Charente-Maritime
 Berneuil (Somme) – obec v departementu Somme
 Berneuil (Haute-Vienne) – obec v departementu Haute-Vienne
 Berneuil-en-Bray – obec v departementu Oise
 Berneuil-sur-Aisne – obec v departementu Oise

Externí odkazy